Terada ist der Familienname folgender Personen:

 Asuka Terada (* 1990), japanische Hürdenläuferin
 Masafumi Terada (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Noboru Terada (1917–1986), japanischer Schwimmer
 Rin Terada (* 1948), japanischer Maler
 Sakurako Terada (* 1984), japanische Curlerin
 Shin’ichi Terada (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shūhei Terada (* 1975), japanischer Fußballspieler
 Takeshi Terada (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Terada Torahiko (1878–1935), japanischer Physiker und Schriftsteller
 Terada Tōru (1915–1995), japanischer Gelehrter
 Yōjirō Terada (* 1947), japanischer Autorennfahrer
 Yōsuke Terada (* 1987), japanischer Fußballspieler